На территории Варшавы действуют несколько десятков религиозных общин и организаций различных традиций. В списке зарегистрированных официально религиозных обществ Мазовецкого воеводства числится 17 организаций, в отношении которых Сейм принял особые права и законы, 144 общества вписанных в реестр и 42 общества, которые, по различным причинам, в реестр не внесены по решениям Министерства внутренних дел и администрации Польши.

Религиозные организации, в отношении которых Сейм принял особые права и законы

Римско-католическая церковь 
Действует на основании конкордата, заключённого между Святым Престолом и Польской Республикой, подписанному в Варшаве 28 июля 1993 года. Архиепископ-митрополит Варшавский Его Высокопреосвященство кардинал Юзеф Глемп, примас Польши. Адрес — сквер ксёндза кардинала Стефана Вышинского № 6.

Структура в Варшаве 
 Архиепархия Варшавы (кардинал Казимеж Ныч) — 86 приходов в границах города. Кафедральным собором является церковь святого Иоанна Крестителя.
 Деканат Старого города
 Деканат Белянский
 Деканат Елоньский
 Деканат Мокотувский
 Деканат Муранувский
 Деканат Охотский
 Деканат Служевский
 Деканат Средместья
 Деканат Свянтокжыский
 Деканат Урсуский
 Деканат Урсыновский
 Деканат Вилянувский
 Деканат Вольский
 Деканат Жолибожский
 Епархия Варшавы-Праги (епископ Хенрик Хосер) — 51 приход в границах города. Кафедральным собором является Собор святых Михаила и Флориана. Сокафедральный собор Пресвятой Девы Марии.
 Деканат Анинский
 Деканат Бродновский
 Деканат Гроховский
 Деканат Пражский
 Деканат Рембертувский
 Деканат Тархоминский

Армянская католическая церковь 
Действует на основании решения Сейма от 17 мая 1989 года об отношении государства к католическим церквям и декрета кардинала Казимежа Ныча от 20 ноября 2009 года. Ординарий для верующих восточного обряда кардинал Казимеж Ныч. Адрес — Краковское предместье № 62.

Структура в Варшаве 
 Армянская центральная парафия в Варшаве (парох Артур Авдалян). Парафиальным собором является Костёл непорочного зачатия пресвятой Девы Марии.

Украинская грекокатолическая церковь 
Действует на основании решения Сейма от 17 мая 1989 года об отношении государства к католическим церквям. Верховный архиепископ Киево-Галицкий Святослав Шевчук. Адрес — ул. Баштова № 13, Пшемысль.

Структура в Варшаве 
 Перемышльско-Варшавская архиепархия (архиепископ митрополит Ян Мартыняк). В Варшаве находится сокафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы.

Польская православная церковь 
Действует на основании решения Сейма от 4 июля 1991 года об отношении государства к польской православной церкви. Предстоятель Польской православной церкви Митрополит Савва. Адрес — Аллея Солидарности № 52.

Структура в Варшаве 
 Варшавская и Бельская епархия (митрополит Савва). Кафедральным собором является Собор святой Марии Магдалины.

Евангелическо Реформатская Церковь Польши 
Действует на основании решения Сейма от 13 мая 1994 года об отношении государства к евангелическо-реформатской церкви. Председатель консистории Павел Вольский-Бродзиньский. Адрес — Аллея Солидарности № 76а.

Структура в Варшаве 
 Варшавская евангелическо реформатская парафия (парох пастор Михал Яблоньский). Парафиальным является костёл при дворце Дзялыньских.

Евангелическо Аугсбургская Церковь Польши 
Действует на основании решения Сейма от 13 мая 1994 года об отношении государства к евангелическо-аугсбургской церкви. Руководитель церкви епископ Ежи Самец. Адрес — ул. Мёдова № 21.

Структура в Варшаве 
 Варшавский диоцез евангелическо аугсбургской церкви (парох Ян Цеслар). Диоцезным является Костёл святых Петра и Павла в Пабьяницах.

Евангелическо Методистская Церковь Польши 
Действует на основании решения Сейма от 30 июня 1995 года об отношении государства к евангелическо-методистской церкви. Руководитель церкви епископ Эдвард Пуслецкий. Адрес — ул. Мокотувска № 12.

Структура в Варшаве 
 Восточный округ евангелическо методистской церкви Польши (суперинтендант Збигнев Каминьский). Центральной в Варшаве является Часовня Доброго Пастора.

Старокатолическая церковь мариавитов в Польше 
Действует на основании решения Сейма от 20 февраля 1997 года об отношении государства к старокатолической мариавитской церкви. Главный епископ Михал Ремигиуш Мария Людвик Яблоньский. Адрес — ул. Казимира Великого № 27, Плоцк.

Структура в Варшаве 
 Варшавско—плоцкий диоцез старокатолической мариавитской церкви Польши (диоцезиальный епископ Яблоньский). Главный костёл Храм Милосердия и Милости в Плоцке.
 Приход Богоматери Неустанной Помощи в Варшаве. Капелан Марек Мария Кароль Баби. Парафиальным является костёл Богоматери Неустанной Помощи.

Католическая церковь мариавитов в Польше 
Действует на основании решения Сейма от 20 февраля 1997 года об отношении государства к католической мариавитской церкви. Главная сестра-епископ Мария Беатриче Шульгович. Адрес — в Фелицианове около Плоцка.

Структура в Варшаве 
 Варшавская кустодия католической мариавитской церкви Польши (епископ Ханна Мария Рафаэла Воиньска) — в Варшаве 6 приходов. Главная часовня Богоматери Неустанной Помощи на улице Бруно Шульца № 5.

Древлеправославная поморская церковь 
Действует на основании распоряжения президента Польши от 28 марта 1928 года. Председатель верховного религиозного совета — Мечислав Терентьевич Капланов. Адрес — ул. Сейненская № 37а, Сувалки. Административной структуры, в том числе и для Варшавы, не имеет. Постоянной молельни в Варшаве нет.

Мусульманский религиозный союз Польши 
Действует на основании решения Сейма от 21 апреля 1936 года. Великий муфтий польских мусульман Томаш Мискевич. Адрес — в Белостоке.

Структура в Варшаве 
 Мусульманская религиозная община в Варшаве (имам Махмуд Мухаммед Муса). В Варшаве имеется мечеть.

Караимский религиозный союз Польши 
Действует на основании решения Сейма от 21 апреля 1936 года. Глава управления союза профессор Шимон Пилецкий. Адрес — ул. Оседле Приязнь № 161. Последняя в Польше кенасса во Вроцлаве была закрыта в 1989 году. В Варшаве имеется 41 член союза.

Польско-католическая церковь 
Действует на основании решения Сейма от 30 июня 1995 года. Главный епископ Виктор Высочанский. Адрес — ул. Балонова № 7.

Структура в Варшаве 
 Варшавский диоцез польско—католической церкви (викарий-епископ Анджей Гонтарек). Кафедральным собором является собор Св. Духа.
 Варшавско-лодзинский деканат — 2 прихода в Варшаве.

Церковь адвентистов седьмого дня 
Действует на основании решения Сейма от 30 июня 1995 года. Глава церкви в Польше Павел Лазар. Адрес — ул. Фоксал № 8.

Структура в Варшаве 
 Восточный диоцез адвентистов седьмого дня Польши (руководитель диоцеза Мирослав Карауда). Главным костёлом является костёл на улице Фоксал № 8.
 Мазовецкий округ — 3 собрания и одна группа в Варшаве.

Церковь христиан баптистов Польши 
Действует на основании решения Сейма от 30 июня 1995 года. Председатель совета церкви в Польше пастор др. Матеуш Вихары. Адрес — ул. Валицув № 25.

Структура в Варшаве 
 Центральный округ христиан баптистов Польши (председатель совета округа пастор Лешек Вакула). В Варшаве имеется 5 общин церкви, из которых одна русскоязычная (в здании Совета).

Союз еврейских общин Польши 
Действует на основании решения Сейма от 20 февраля 1997 года. Президент Союза Пётр Кадлчик. Адрес — ул. Тварда № 6.

Структура в Варшаве 
 Еврейская религиозная община в Варшаве (главный раввин Варшавы Михаэль Йосеф Шудрих). Синагога общины — Синагога Ножиков.

Церковь пятидесятников Польши 
Действует на основании решения Сейма от 20 февраля 1997 года. Главный пресвитер епископ Марек Каминьский. Адрес — ул. Сиенна № 68/70.

Структура в Варшаве 
 Центральный округ церкви пятидесятников Польши (пресвитер округа пастор Пётр Карась). 4 собрания в Варшаве.

Организации, вписанные в реестр церквей и религиозных обществ 
Всего таких организаций, имеющих отделение или отдельных членов в Варшаве, 144. Далее приводятся те из них, штаб-квартира которых находится в Варшаве:

Примечания 

Религия в Варшаве